GR1, GR-1 ou GR01 peut faire référence à :
 (19974) 1989 GR1, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Sentier de grande randonnée 1 en France ;
 Fondmetal GR01, une formule 1 de l’écurie italienne Fondmetal ;
 Ford Shelby GR-1, un concept car du constructeur américain Ford ;
 GR-1, un missile soviétique.